SEAT León III (type 5F) er en lille mellemklassebil fra SEAT.

Modellen kom ud til forhandlerne den 24. november 2012, efter at den allerede var blevet præsenteret på Paris Motor Show. León III er ligesom Volkswagen Golf VII, Audi A3 8V og Škoda Octavia III bygget på den nye MQB-platform.

På grund af den nye arkitektur er León III ca. 5 cm kortere end forgængeren, men med 6 cm større akselafstand. Dermed kan bagagerummet rumme 380 liter (40 mere end i forgængeren). Vægten er reduceret med ca. 90 kg.

León III findes udelukkende med turboladede benzin- (TSI) og dieselmotorer (TDI). Den hidtidige basismotor, 1,4 16V med 63 kW (85 hk), er på grund af den nye 1,2 TSI med samme effekt udgået. León III kan bestilles med LED- eller halogenforlygter, men ikke xenonlygter.

For første gang kan León fås med et nyt Easy Connect Multimedia-system. Til de nye hjælpesystemer hører bl.a. vognbaneskifteassistent og fjernlysassistent.

Versioner 
Tredje generation af SEAT León findes ud over som femdørs for første gang fra midten af 2013 også som tredørs (SC). I september 2013 blev der ligeledes præsenteret en stationcarudgave (ST) på Frankfurt Motor Show; dens bagagerumskapacitet ligger på mellem 587 og 1470 liter. León Cupra med 265 hhv. 280 hk kom på markedet i marts 2014.

Fra april 2014 kan León ST ligeledes leveres med firehjulstræk (4drive). Dermed findes León igen siden første generation med firehjulstræk.

I marts 2015 kom León ST i en Cupra-version med den fra León Cupra og León SC Cupra kendte 265 hhv. 280 hk-motor.

Udstyrsvarianter 
León findes i udstyrsvarianterne León (basisudstyr), Reference, Style, FR (Formula Racing), I-Tech samt sportsversionerne Cupra 265 og Cupra 280. Cupra-versionerne kunne i første omgang kun leveres som femdørs og SC, men fra 7. marts 2015 også som stationcar (ST).

Samtlige versioner er som standard udstyret med syv airbags, ABS, ESP og ASR.

Historie

Motorer

Referencer

Eksterne henvisninger 

 Officielt websted 

3
Små mellemklassebiler
Stationcars
Forhjulstrukne biler
Biler introduceret i 2012
Biler fra 2010'erne